Biewend ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Biewend (* 1923 als Edith Baumgart; † 2005), deutsche Schriftstellerin 
 Eduard Biewend (1814–1888), deutscher Pionier der Fotografie
 Else Biewend (siehe Else Holzschuh; 1877–1966), deutsche Malerin
 Robert Biewend (1844–1913), deutscher Eisenhüttenmann und Hochschullehrer